Inv ist die Abkürzung für

 INV, der Hinweis auf den Schöpfer oder „Erfinder“ eines Werkes, siehe Signatur (Kunst)
 Involut-Funktion, eine mathematische Formel zur Berechnung bei Evolventenverzahnungen

Abkürzung